Манкор-дель-Валье () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 19,82 км². Население — 1285 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Балеарских островов
Населённые пункты Балеарских островов
Мальорка